Приз Луннинга () — премия, учрежденная Фредериком Луннингом, главой нью-йоркского агентства датского ювелира Георга Йенсена (), и присуждавшаяся выдающимся скандинавским дизайнерам в период с 1951-го по 1970 год. Премия вручалась двум мастерам один раз в два года, в жюри премии входили известные дизайнеры из Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Приз Луннинга сыграл важную роль в оформлении, развитии и институционализации скандинавского дизайна в самый важный период его становления.

Получатели

Литература 
 Byars,Mel: «The Design Encyclopedia»,MoMA,New York, 2004.
 Dahlbäck-Lutteman, Helena, ed.: «The Lunning Prize». Nationalmuseum, catalogue #489, Stockholm. 1986.
 Möller, Svend Erik: «34 Scandinavian Designers».Copenhagen.1967.
 http://runeberg.org/tema/lunning.html

Дизайнерские награды
Дизайн